Laski Lubuskie – wieś w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Górzyca
 Laski Lubuskie – dawna osada w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Górzyca
 Laski Lubuskie – stacja kolejowa w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Górzyca